Gronert ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Gronert (* 1976), deutscher Blasmusikkomponist und Dirigent
 Sarah Gronert (* 1986), deutsche Tennisspielerin
 Siegfried Gronert (* 1946), deutscher Professor für Geschichte und Theorie des Design
 Stefan Gronert (* 1964), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Kronert